Marco Pappa – calciatore guatemalteco 
 Pappa al pomodoro – piatto tradizionale italiano